Шар може да се отнася за:

 Шар, планина между Република Македония и Косово;
 Шар, река в Казахстан;
 „Шар“, български вестник от 1932 година;
 „Шар“, български вестник от 1933 година;
 Македонска студентска корпорация „Шар“, българска студентска асоциация.